Alexander von Württemberg je (bilo) ime več oseb:

 Alexander von Württemberg (1771–1833), princ Württemberga
 Alexander von Württemberg (1801–1844), grof Württemberga
 Alexander von Württemberg (1804–1885), princ Württemberga
 Alexander von Württemberg (1804–1881), princ Württemberga
 Karl Alexander (Württemberg) (1684–1737), 11. vojvoda Württemberga
 Ludwig Friedrich Alexander von Württemberg (1756–1816), princ Württemberga